

Команди 
Вінницькі Ховрахи

Капітан команди Перегончук С.Б
              
Офіційний представник Кириченко В. В.
     
Делегований суддя команди Колосов А. Б.

Вінницькі Вовки

Капітан команди Білоконь О. А.
              
Офіційний представник Хомин Є. П.
     
Делегований суддя комнади Антонюк В. М.

Вінницькі Патріоти

Капітан команди Березовський В. О.
              
Офіційний представник Тарасов О. Д.

Офіційний представник Верещагін В. А.
     
Делегований суддя комнади

Дніпропетровські Ракети

Капітан команди Васілик М.Л
              
Офіційний представник Снігур А. В.
     
Делегований суддя комнади Поляков О. В.

Житомирські Вепри

Капітан команди Гусарін Андрій
              
Офіційний представник Вакуленчик Олексій
     
Делегований суддя комнади Гусарін Андрій

Миколаївські Адмірали

Капітан команди Бендарик Олексій
              
Офіційний представник
     
Делегований суддя комнади

Рівненські Монархи

Капітан команди Степаненко Б
               
Офіційний представник Ємельянов А.
     
Делегований суддя комнади

Хмельницькі Бізони

Капітан команди Барбарук В. Р.
               
Офіційний представник Барбарук В. Р.
     
Делегований суддя комнади

Календар змагань 
Календар змагань складається таким чином, щоб кожна команда учасниця Флаг-Ліги організувала у своєму місті тур з чотирьох команд, а також узяти участь у трьох турах у іншому місті.

Учасники турів будуть фіксовані.

Тур проходить за коловою системою:

Команди, коли приїжджають на турнір під час реєстрації, методом жереба отримають свої місце у календарі (А, B, C, D).

Команда переможниця у турі отримує — 5 турнірних очок

2 місце — 3 очки

3 місце — 2 очки

4 місце — 1 очко

неявка на тур — 0 очок

Орієнтовний календар турів

1 тур — Вінниця, березень

2 тур — Житомир, березень

3 тур — Дніпропетровськ, квітень

4 тур — Рівне, квітень

5 тур — Вінниця, травень

6 тур — Миколаїв, травень

7 тур — Хмельницький, червень

8 тур — Вінниця, червень

Турнірна таблиця

Посилання 
 Федерація Американського Футболу України 
 Рівненські Монархи

Американський футбол в Україні